Ameixial (Loulé) — freguesia portuguesa do concelho de Loulé
 São Bento do Ameixial — freguesia portuguesa do concelho de Estremoz
 Santa Vitória do Ameixial — reguesia portuguesa do concelho de Estremoz
 Batalha do Ameixial — batalha das Guerras da Restauração

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história